Alejandro Dumas puede referirse a:
Alejandro Dumas (1762-1806), general del ejército revolucionario francés.
Alejandro Dumas (1802-1870), escritor, hijo del anterior.
Alejandro Dumas (1824-1895), también escritor e hijo del anterior y nieto del primero.